Niemcy:
 Reinsdorf – dzielnica miasta Greiz
 Reinsdorf – dzielnica miasta Nebra (Unstrut)
 Reinsdorf – dzielnica Wittenbergii
 Reinsdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Reinsdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Kyffhäuser

Osoby:
 August Reinsdorf – niemiecki anarchista
 Horst Reinsdorf – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Reindorf